TV Gazeta — rede de televisão brasileira sediada em São Paulo, SP
 TV Gazeta (Maceió) — emissora de televisão brasileira sediada em Maceió, Alagoas
 Rede Gazeta — rede de televisão brasileira sediada em Vitória, Espírito Santo
 TV Gazeta Vitória — emissora de televisão sediada em Vitória, Espírito Santo
 TV Gazeta Noroeste — emissora de televisão em Colatina, Espírito Santo
 TV Gazeta Norte — emissora de televisão sediada em Linhares, Espírito Santo
 TV Gazeta Sul — emissora de televisão sediada em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo
 TV Gazeta (Rio Branco) — emissora de televisão brasileira sediada em Rio Branco, Acre
 TV Vila Real — emissora de televisão brasileira sediada em Cuiabá, Mato Grosso, anteriormente "TV Gazeta"

Ver também 
 

Gazeta